

Sigle 
 Tele Toscana Nord  – rete televisiva locale italiana

Codici 
 ttn – codice ISO 639-3 della lingua towei

Medicina 
TTN  – sindrome neonatale Tachipnea transitoria

Mineralogia 
 Ttn – abbreviazione di titanite

Note